Die 7. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1991 in Kopenhagen in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Qualifikation 
 Sara Ussher –  Sabine Ploner: 7-11, 11-2, 11-1 
 Helle Andersen –  Nicole Baldewein: 12-10, 12-9
 Bang Soo-hyun –  Yuliani Santosa: 11-5, 11-5
 Felicity Gallup –  Martine de Souza: 12-10, 11-6
 Susanna Kauhanen –  Ana Laura de la Torre: 11-2, 11-4
 Astrid Crabo –  Annika Nyström: 11-0, 11-2
 Zhou Qianmin –  Tan Lee Wai: 11-2, 11-5
 Marie-Helene Loranger –  Esther Sanz: 11-8, 11-5

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=D35444A5-8F1F-4B92-8ACA-39FE076F5602

Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1991